SFR kan avse följande:
 Schweizisk franc, SFr
 Slutförvar för radioaktivt driftavfall
 SFR-Cegetel
 Sveriges Flickscoutråd
 Sveriges fiskares riksförbund
 Studiefrämjandet